GEY steht für:
 South Big Horn County Airport (IATA-Code), Flughafen von Greybull, Big Horn County, Wyoming

Gey steht für:
 Gey, Ort in der Gemeinde Hürtgenwald im Kreis Düren in Nordrhein-Westfalen

Gey ist der Familienname folgender Personen:
 George Otto Gey (1899–1970), US-amerikanischer Zellbiologe
 Gerhard Gey (* 1950), deutscher Politiker (CDU), Landrat in Sachsen
 Leonhard Gey (1838–1894), deutscher Maler
 Manfred Gey (* 1952), deutscher Mathematiker
 Marie Gey-Heinze (1881–1908), deutsche Malerin und Grafikerin
 Mathias Gey (* 1960), deutscher Fechter
 Sven Gey (* 1986), deutscher Schauspieler
 Traugott Gey (1796–1875), deutscher Opernsänger

gey steht für:
 Enya (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Bantusprachen in der Demokratischen Republik Kongo

Siehe auch:
 Gay (Begriffsklärung)
 Gei

Abkürzung